Langenmoosbach und Langmoosbach Gewässernamen:

 Langenmoosbach, Oberlaufname entlang der Grenze zum bayerischen Lindau des Fallenbach (Nonnenbach), rechter Zufluss des Nonnenbachs in Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Langenmoosbach (Windach), linker Zufluss der Windach in Eching am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

 Langmoosbach,rechter Zufluss des hier noch Wolfsbach genannten Weiherbachs (zur Breg) vor Tannheim, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Moosbach